Luigi Bosi (1809-1883) – medico e accademico italiano
Luigi Bosi (1814-1890) – politico e militare italiano
Luigi Bosi (1874-1946) – politico italiano